Вторая лига Белоруссии по футболу 2022 года (32-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд Второй лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2022 года во Второй лиге.

На первом этапе образованы 6 зон в соответствии с областным делением и 7-я зона, представляющая город Минск. Лучшие команды из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской, Минской областей и города Минска составят 16 команд для финального этапа.

На финальном этапе 16 команд составят 8 пар для матчей 1/8 финала по формату «дома и на выезде» через слепой жребий. На этой стадии будут разводить:

 команды из одного дивизиона,
 победителей дивизионов.

Победители выйдут в 1/4 финала, где разыграют по системе «игры на выбывание» места с 1-го по 8-е.

Региональный этап

Могилёвская область

Гродненская область

Витебская область

Брестская область

Восток

Запад

Гомельская область

Минская область

Север

Юг

Минск

Финальный этап

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

5-8 места

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2022
 Первая лига Белоруссии по футболу 2022
 Кубок Белоруссии по футболу 2021/2022
 Кубок Белоруссии по футболу 2022/2023

Белоруссия 2
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022
Спорт в Белоруссии в 2022 году